Panjer steht für:

 Harry Panjer, kanadischer Mathematiker
 Panjer-Algorithmus
 Panjer-Verteilung

Siehe auch:
 Panier